Невеста Франкенштейна:
 «Невеста Франкенштейна» — классический фильм ужасов Джеймса Уэйла (1935).
 Невеста Франкенштейна — персонаж ряда литературных и кинематографических версий сюжета о Франкенштейне.